Wytinck ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Johannes Wytinck von Wesel († 1472), Arzt und Astrologe
 Niels Wytinck (* 1991), belgischer Straßen-Radrennfahrer